Нумериан:

 Нумериан — римский император, правивший в 283—284 годах.
 Нумериан Трирский — святой, епископ Трира (ок. 645 — ок. 665).